Looveren oder Van Looveren ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin van Looveren (* 1986), belgischer Eishockeytorwart